Chhoden ist der Familienname folgender Personen:

 Karma Chhoden (* 1966), bhutanische Bogenschützin

Siehe auch:
 Choden (Begriffsklärung)